Agonoxena är ett släkte av fjärilar. Agonoxena ingår i familjen märgmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Märgmalar
Agonoxena